Кубок России по кёрлингу среди смешанных пар 2012 (Кубок России по кёрлингу в дисциплине дабл-микст 2012) проводился с 30 августа по 1 сентября 2012 года в городе Дмитров на арене Центр фигурного катания и кёрлинга МУ СК «Дмитров». Турнир проводился в 5-й раз.

В турнире приняло участие 20 команд из Москвы (6 команд), Санкт-Петербурга (6 команд), Московской области (6 команд), Казани (1 команда) и Челябинска (1 команда).

Обладателями Кубка стала команда «Московская область-6», победившая в финале команду «СДЮСШОР Москвич-3» со счётом 8:6. Третье место заняла команда «СДЮСШОР Москвич-4», победившая в матче за бронзу команду «СДЮСШОР Москвич-2» со счётом 7:6.

Регламент соревнований 
Система проведения соревнований.

 Команды, участвующие в Кубке России, делятся на 4 группы (A, B, C, D) по 5 команд в каждой, далее команды играют в группах по круговой системе. Две лучших команды из каждой группы выходят в следующий этап соревнований (плей-офф).
 Во втором этапе четыре команды играют по олимпийской системе: сначала четвертьфиналы (1-е место группы A со 2-м местом группы B, 2-е место группы A с 1-м местом группы B; аналогично для групп C и D), команды–победители играют в полуфиналах, команды–победители полуфиналов играют в финальном матче, команды–проигравшие играют в матче за 3-е место.
 Команда, выигравшая финальный матч, считается победителем Кубка России 2012 года.

Порядок начисления очков. Ранжирование команд.

 За победу в матче команде начисляется 3 (три) очка; за поражение – 1 (одно) очко, за неявку – 0 (ноль) очков.
 Основным показателем для выхода команды из подгруппы является сумма набранных очков. В случае равенства очков у двух команд их ранжирование осуществляется по результату личной встречи между ними. В случае равенства очков у трёх и более команд их ранжирование осуществляется по сумме очков, набранных в матчах между данными командами. Соотношение камней и эндов не учитывается. В случае равенства этого показателя учитываются результаты «тестовых» бросков. При равном количестве очков у трёх и более команд и равенстве очков, набранных в матчах между ними, более высокое место определяется по личной встрече среди двух команд с лучшими показателями тестовых бросков.

Команды

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по московскому времени (UTC+3).

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Четвертьфиналы 
1 сентября, 9:00

Полуфиналы 
1 сентября, 12:00

Матч за 3-е место 
1 сентября, 15:00

Финал 
1 сентября, 15:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат России по кёрлингу среди смешанных пар 2012

2012
Спортивные соревнования в Дмитрове
Спорт в России в 2012 году
Август 2012 года
Сентябрь 2012 года